Picture, image en anglais, abrégé en Pix, peut faire référence à :
 Picture, un groupe de metal,

 Pictures, un album de Katie Melua sorti en 2007,
 Picture Organic Clothing,  une marque auvergnate de vêtements et accessoires bios et recyclés pour le snowboard, ski, activités extérieures et surf.
 Pictures, un jeu de société d'origine allemande.

Références